Афричко првенство у кошарци (), познато и као ФИБА АфроБаскет (), је континентално првенство Африке. Такмичењем руководи организација под називом ФИБА Африка.

Досадашња првенства

Биланс медаља

Учешће репрезентација на првенству 
На досадашња 24 првенства ниједна репрезентација није учествовала на свим првенствим. Највише учешћа има репрезентација Сенегала са 23 учешћа.

Спољашње везе 

  Site de la FIBA Afrique
 (fiba-africa)

Међународна кошаркашка такмичења
ФИБА такмичења
Афричко првенство у кошарци